HKD est un sigle qui peut signifier :
  (Hrvatsko kulturno društvo Napredak ; en français, Société culturelle croate de Napredak), une société culturelle croate de Bosnie-Herzégovine.

HKD est un code qui peut signifier :
 dollar de Hong-Kong, la monnaie de Hong Kong, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Aéroport de Hakodate, sur l'île d'Hokkaido, au Japon, selon le code AITA des aéroports.

Code
Code IATA des aéroports